William Beckford ist der Name folgender Personen:

* William Beckford (1760–1844), englischer Schriftsteller, Baumeister und Politiker
 William Beckford der Ältere (1709–1770), englischer Politiker
 William Beckford von Somerley (1744–1799), jamaikanischer Plantagenbesitzer und Autor